Dahla Dam är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Dahla Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Dahla Dam är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Garm Āb Ghar,  meter över havet,  kilometer öster om Dahla Dam. Runt Dahla Dam är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Dahla Dam är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kandahar (provins)